Windsor Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Windsor Township (Illinois)
 Windsor Township (Iowa)
 Windsor Township (Kansas)
 Windsor Township (Minnesota)
 Windsor Township (Henry County, Missouri)
 Windsor Township (Jefferson County, Missouri)
 Windsor Township (North Dakota)
 Windsor Township (Ashtabula County, Ohio)
 Windsor Township (Lawrence County, Ohio)
 Windsor Township (Morgan County, Ohio)
 Windsor Township (Berks County, Pennsylvania)
 Windsor Township (York County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Winsor Township